László Endre (1900–1987) író, dramaturg, sci-fi-író
 László Endre (?–?) színész
 László Endre (1914–1964) erdélyi magyar jogász, újságíró, turisztikai író
 László Endre (1935) karmester